Raimund I. ist der Name folgender Personen:

 Raimund I. (Toulouse) († 865), Graf von Rouergue und Quercy
 Raimund I. (Rouergue) († 960/961), Graf von Rouergue
 Raimund I. (Turenne) († ~1122), Vizegraf von Turenne 
 Raimund I. Roger (Carcassonne) († ~1011), Graf von Carcassonne